renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

France 
 66e bataillon de chars de combat
 66e bataillon de chasseurs à pied
 66e bataillon de tirailleurs sénégalais

Philippines

Canada